Sette unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Acheron:

  – bombarda da 8 cannoni varata nel 1803 purchased in 1803 e incendiata in combattimento nel 1805
  – sloop-of-war varato nel 1838 e radiato nel 1855.
  – fregata corazzata varata nel 1866, trasformata in nave caserma nel 1898, rinominata HMS Acheron nel 1904 e C8 nel 1908, e infine radiata nel 1927.
  – torpediniera varata nel 1879 e radiata nel 1902.
  – cacciatorpediniere della classe Acheron varato nel 1911 e radiato nel 1921.
  – cacciatorpediniere della Classe A varato nel 1930 e affondato nel 1940.
  – sottomarino della classe Amphion varato nel 1947 e radiato nel 1972.